Монтт — прізвище, поширене переважно серед чилійців.
 Монтт Альберто — художник-карикатурист
 Монтт Ефраїн Ріос — диктатор Гватемали до 1983 р.
 Монтт Педро — президент Чилі (1906—1910)